Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие первое место в хит-параде Suomen virallinen lista в 2011 году.

Альбомы 

По состоянию на август, 17 альбомов возглавляли финский чарт. Наибольшего успеха достиг сборник различных исполнителей Leijonat 2011, проведший на вершине восемь недель. В эту компиляцию вошли песни, звучавшие на Чемпионате мира по хоккею 2011.

Синглы 

По состоянию на август, десять синглов возглавляли финский чарт. Наибольшего успеха достигла песня Дженнифер Лопес при участии Pitbull «On the Floor», проведшая на вершине девять недель.

Примечания

Ссылки 
 Хит-парад альбомов на этой неделе
 Хит-парад синглов на этой неделе

2011
2011
Финляндия
Финляндия